Суперкубок Туреччини з футболу 1970 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 червня 1970 року між чемпіоном Туреччини «Фенербахче» і володарем кубка Туреччини «Гезтепе».

Матч

Деталі

Посилання 
 Архів матчів за Суперкубок Туреччини  

1970
Туреччина
1970 у турецькому спорті